136 Tauri — спектрально подвійна зоря, що розташована в зодіакальному сузір'ї Тельця. Її комбінована видима зоряна величина становить 4,56, й відповідно дана подвійна система є досить яскравою, щоб її можна було побачити неозброєним оком. Приймаючи до уваги її паралакс 7,71±0,22 мас, поміряний телескопом Гіппаркос, відстань до неї від Сонця становить біля 420 світлових років. Ця система наближається до нас із променевою швидкістю біля 17 км/сек й очікується, що через 6 мільйонів років вона підійде до Сонця на відстань біля 45 пс (150 світлових років) й почне віддалятися.

Подвійна система

Див. також 
 Список зір сузір'я Тельця

Посилання 

Зорі головної послідовності спектрального класу A0
Телець (сузір'я)
Спектрально подвійні зорі